Holstein-Gottorpska ätten var ett furstehus, en gren av det danska kungahuset Oldenburg genom Fredrik I av Danmarks son Adolf av Holstein-Gottorp som fick Holstein-Gottorp (en del av hertigdömena Slesvig och Holstein) och därmed blev stamfader för ätten.

Holstein-Gottorpska huset hade direkt koppling till Vasaätten genom Karl IX:s dotter Katarina Vasa (gift med Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken) vars dotter Christina Magdalena av Pfalz-Zweibrücken (gift med Fredrik VI av Baden-Durlach) fick sonen Fredrik VII av Baden-Durlach. Fredrik VII:s dotter Albertina Fredrika av Baden-Durlach gifte sig med Kristian August av Holstein-Gottorp och var mor till Adolf Fredrik som valdes till kung av Sverige 1751.

Ätten Holstein-Gottorp var 1751–1818 (från Adolf Fredrik till Karl XIII) regenter i Sverige, 1814–1818 i Norge (Karl II), från 1762 till 1918 regenter i Ryssland (efter Romanov) och 1773–1918 i det tyska landet Oldenburg.

Regerande dynasti i Sverige 
 Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp, kung av Sverige år 1751, död 1771.
 Gustav III, kung av Sverige från 1771, död 1792 (mördad av Jacob Johan Anckarström).
 Gustav IV Adolf, son till Gustav III, kung av Sverige 1792–1809 (avsatt).
 Karl XIII, bror till Gustav III, kung av Sverige från 1809, död 1818. (Adopterade Jean Baptiste Bernadotte.)

Släkttavla 
Förenklade genealogier som visar härstamningen från Vasaätten till regenter av den Holstein-Gottorpska ätten och vidare till regenter av huset Bernadotte. Ingifta och syskon är ej med i uppställningen.

Externa länkar 

Huset Holstein-Gottorp
Sveriges regenter